Овташен () — вірменські села:

 Овташен — у марзі (області) Арарат, Республіка Вірменія;
 Овташен — у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка;
 Овташен — у марзі Ширак, Республіка Вірменія.